Джеймс Уильям Фулбрайт (;  — ) — американский сенатор. Основатель программы Фулбрайта.

Биография 
Родился 9 апреля 1905 года в Самнере, Миссури. В 1906 году его семья переехала в Фейетвилл, Арканзас.

Окончил Университет Арканзаса в 1925 году, Оксфордский университет в 1928 году и Университет Джорджа Вашингтона в 1934 году.

В 1942 году был избран в конгресс США. В 1944 году стал сенатором. В 1949 году стал членом Комитета сената по международным отношениям. С 1959 по 1974 год был председателем данной комиссии. В годы Второй мировой войны содей­ст­во­вал соз­да­нию ООН (в 1943 Кон­грес­сом при­ня­та т. н. ре­зо­лю­ция Фул­брай­та, по ко­то­рой бы­ло одоб­ре­но уча­стие США в этой ор­га­ни­за­ции).

Голосовал за ввод войск во Вьетнам (см. Тонкинская резолюция).

Был инициатором создания программы международного обмена, которая названа его именем (Программа Фулбрайта).

Примечания

Ссылки 
 

Кандидаты в президенты США (1952)
Выпускники Оксфордского университета
Выпускники Арканзасского университета
Выпускники Школы права Университета Джорджа Вашингтона
Председатели комитета по иностранным делам Сената США
Члены Демократической партии США
Члены Палаты представителей от штата Арканзас
Сенаторы от штата Арканзас
Почётные доктора Университета Майами
Почётные доктора Ратгерского университета